Красна гірка — народне свято

Красна Гірка — село, Мінська область, Березинський район

Красна Гірка — село, Вологодська область, Бабаєвський район

Красна Гірка — село, Харківська область, Сахновщинський район
 Красна Гірка — селище, Чернігівська область, Новгород-Сіверська міська рада